Sudionici Prve crnogorske nogometne lige 2007/08. su:

Budućnost iz Podgorice
Dečić iz Tuzi
Grbalj
Kom iz Podgorice
Mladost iz Podgorice
Mogren iz Budve
Petrovac
Rudar iz Pljevlja
Sutjeska iz Nikšića
Zeta iz Golubovaca
Lovćen iz Cetinja
Bokelj iz Kotora

"Zeta" igra kvalifikacije za Ligu prvaka, "Budućnost" i "Rudar" igraju u Kupu UEFA, a "Grbalj" u Intertoto kupu.

Novi prvoligaši za sezonu 2007/08. su "Lovćen" i "Bokelj".

Ovo je drugo prvenstvo samostalne Crne Gore u nogometu u povijesti.

Natjecateljski sustav

Rezultati

Ljestvica 

 Petrovac na Moru - često se spominje samo kao i Petrovac 
 "Petrovac" - također i kao "OFK Petrovac"

Prvak je FK "Budućnost" iz Podgorice zbog boljeg međusobnog omjera.

"Budućnost" igra kvalifikacije za Ligu prvaka, "Zeta" i "Mogren" odlaze igrati u Kup UEFA, "Grbalj" u Intertoto kup.

"Mladost" ispada u drugu ligu.
"Jezero" je novi prvoligaš.

Za opstanak u 1. ligi, odnosno ulazak u 1. ligu razigravaju kotorski "Bokelj", "Jedinstvo" (BP), "Sutjeska" i "Čelik".

Nakon razigravanja, 2. mjesto za 1. ligu je izborilo "Jedinstvo".

Najbolji strijelci

Vanjske poveznice 

2007./08.